Il doppio del torneo di tennis Open 13 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 7-6(4), 7-6(5).

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (primo turno)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Martin Damm /  Radek Štěpánek (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 2005